Mandailing Natal ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Sumatra Utara. Stand 2020 leben hier circa 500.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Mandailing Natal ist die Stadt Panyabungan.

Geographie 
Mandailing Natal liegt im Süden der Provinz Sumatra Utara am indischen Ozean. Es grenzt im Norden an die Regierungsbezirke Tapanuli Selatan und Padang Lawas. Im Osten und Süden grenzt es an die Provinz Sumatra Barat und im Westen as Meer. Administrativ unterteilt sich Mandailing Natal in 23 Distrikte (Kecamatan) mit 404 Dörfern, davon 377 Desa und 27 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Mandailing Natal 489.471 Menschen, 245.476 Frauen und 243.995 Männer. Die Bevölkerungsdichte beträgt 80 Personen pro Quadratkilometer. 96 Prozent der Einwohner sind Muslime und vier Prozent Christen, hauptsächlich Protestanten.

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sumatra Utara
Geographie (Sumatra)